The Album puede referirse a:

 The Album, álbum de estudio del grupo sueco ABBA de 1977;
 The Album Caravan, álbum de estudio de la banda británica Caravan de 1980;
 Haddaway, también conocido como The Album, álbum de estudio del músico trinitense Haddaway de 1993;
 The Album, álbum de estudio del grupo estadounidense The Firm de 1997;
 Terror Squad: The Album, álbum de estudio del grupo estadounidense Terror Squad de 1999;
 The Albums, álbum recopilatorio del grupo sueco ABBA de 2008;
 Now You're Gone - The Album, álbum de estudio del DJ sueco Basshunter de 2008;
 The Album Collection, caja recopilatoria del músico británico Roger Waters de 2011;
 The Album After the Last One, álbum de estudio de la banda británica Toy Dolls de 2012;
 The Album, álbum de estudio del grupo surcoreano Blackpink de 2020.